Con Manono si possono indicare:

una città nella Repubblica Democratica del Congo: Manono (Repubblica Democratica del Congo)
la terza per numero di abitanti tra le isole di Samoa: Manono (isola)